Love Is steht für:
 Love Is, Album (1968) von Eric Burdon and the Animals
 Love Is, Album (1992) von Kim Wilde
 Love Is, Lied (2001) auf Trouble in Shangri-La von Stevie Nicks

Siehe auch:
 Liebe ist